Okręty US Navy o nazwie USS "Walter X. Young", która pochodzi od kapitana marynarki Waltera X. Younga (1918-1942) – oficera United States Marine Corps, który zginął podczas walk o Guadalcanal
 Pierwszy "Walter X. Young" (DE-723) był planowanym niszczycielem eskortowym typu Rudderow. Kontrakt na budowę został odwołany zanim rozpoczęto budowę.
 Drugi "Walter X. Young" (APD-131) był transportowcem typu Crosley zwodowanym w 1944 i zatopionym jako okręt - cel w 1962.

Zobacz też 
 inne okręty noszące nazwę USS Young

Walter X. Young